Mario Tanassi (1916-2007) – politico italiano
Vincenzo Tanassi (1970) – attore italiano